Кузя́кино () — село в Актанышском районе Республики Татарстан Российской Федерации. Административный центр Кузякинского сельского поселения.

Этимология 
Топоним произошёл от антропонима на татарском языке Күҗәкә (Кузяка).

География 
Село находится в Восточном Закамье на ручье Кузякино (бассейн реки Базяна), в 28 км к юго-западу от районного центра, села Актаныш.

История 
Село (первоначально деревня) известно с 1706 года. 

В XVIII веке и до 1860-х годов жители относились к сословиям башкир-вотчинников (Калмашевой тюбы Байларской волости) и тептярей. По IV ревизии (1782 г.) в селении были учтены тептяри в количестве 3 душ мужского пола. По V ревизии (1795 г.), здесь были учтены 359 башкир-вотчинников в 49 дворах и 30 тептярей обоего пола в 5 дворах, «живущих на землях башкир по их допуску и пользующихся землей вместе с ними» или «по старинному заселению предков». В 1834 году при 127 дворах проживали 700 башкир, 36 душ тептярей мужского пола. В 1848 году были учтены две деревни Кузяково, в одной из них при 130 дворах проживало 797 башкир, а в другой — 73 тептяря. X ревизия 1859 года показала, что деревня состояла из башкирского и тептярского населения. В 1870 году при 207 дворах было 904 башкира; а в 1902 году — 782 души башкир мужского пола.

Основными занятиями жителей являлись земледелие и скотоводство, было распространено пчеловодство. В начале XX века в Кузякино действовали 2 мечети, мектеб, медресе, 2 ветряные мельницы. В этот период земельный надел сельской общины составлял 4524,2 десятин.

До 1866 года селение входило в Калмашеву тюбу Байларской волости, в 1866—1920 годах — в Семиостровскую волость Мензелинского уезда Уфимской губернии. С 1920 года в составе Мензелинского кантона ТАССР. С 1920 года в составе Мензелинского кантона ТАССР. С 10 августа 1930 года в Актанышском, с 10 февраля 1935 года в Калининском, с 12 октября 1959 года в Актанышском, с 1 февраля 1963 года в Мензелинском, с 12 января 1965 года в Актанышском районах.

В годы коллективизации в селе был организован колхоз имени Сталина (первый председатель Х. Маликов). В 1965 году, в связи со строительством Нижнекамского водохранилища, в село были переселены жители деревни Буранчы.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения села татары составляли 100%.

Экономика 
Жители работают преимущественно в ООО «Агрофирма „Аняк“» (полеводство, молочное скотоводство).

Инфраструктура 
В селе действуют неполная средняя школа (с 1930 г. как семилетняя), клуб, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт. 

Через село проходит автомобильная дорога регионального значения Тюково — Татарские Ямалы.

Религия 
В селе с 1997 года действует мечеть «Халида».

Известные люди 
 Б. В. Ахмеров (1914—1992) — педагог, руководитель сельскохозяйственного предприятия, кавалер орденов Октябрьской Революции, Отечественной войны 2 степени, Красной Звезды, «Знак Почета».
 Ф. С. Гильмутдинова (р. 1946) — заслуженный учитель РТ, кавалер Ордена Трудовой Славы 3 степени.
 Х. З. Заманов (1912—1956) — Герой Советского Союза.

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Актанышского района